Emmanuel Chedal (ur. 15 stycznia 1983 w Moûtiers) – francuski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu CS Courchevel, czterokrotny medalista mistrzostw Francji.

W Pucharze Świata zaczął skakać w wieku 15 lat, a pierwsze swoje punkty zdobył w 2000 w Iron Mountain. Jego najlepsza pozycja w Pucharze Świata to 3. miejsce w Lillehammer (6 grudnia 2009). Jego rekordem życiowym jest 215,5 metra, uzyskane 21 marca 2009 roku na Letalnicy w Planicy.

W 2009 zdobył złoty medal mistrzostw Francji w skokach narciarskich w konkursie indywidualnym i srebrny w konkursie drużynowym. W Mistrzostwach Francji 2010 w Prémanon Chedal zdobył dwa srebrne medale – jeden w konkursie indywidualnym, a drugi w drużynowym. 2 stycznia 2013 ogłosił zakończenie kariery.

Obecnie Chedal jest asystentem trenera reprezentacji francuskich skoczkiń.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Chedala na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 34. miejsce (K-120), 48. miejsce (K-90)
 2005  Oberstdorf – 26. miejsce (K-90), 33. miejsce (K-120)
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90), 18. miejsce (K-120)
 2011  Oslo – 28. miejsce (K-95), 42. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2009  Liberec – 8. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 19. miejsce
 2004  Planica – 18. miejsce
 2006  Tauplitz – 40. miejsce (ostatnie)
 2008  Oberstdorf – 24. miejsce
 2010  Planica – 14. miejsce
 2012  Vikersund – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2008  Oberstdorf – 8. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia skoczka na oficjalnej stronie FISu
 Dane skoczka w serwisie skijumping.pl
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1983
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Moûtiers